Daniel Nestor e Kristina Mladenovic erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in semifinale da Maks Mirny e Chan Hao-ching i quali sono stati poi sconfitti in finale da Nenad Zimonjić e Samantha Stosur per 6-4, 6-2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
 
  Mike Bryan /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Bob Bryan /  Květa Peschke (terzo turno)
  Alexander Peya /  Abigail Spears (secondo turno)
  Leander Paes /  Cara Black (secondo turno)
  Daniel Nestor /  Kristina Mladenovic (semifinale)
  Horia Tecău /  Sania Mirza (terzo turno)
  Rohan Bopanna /  Andrea Hlaváčková (terzo turno) 
  Jean-Julien Rojer /  Anna-Lena Grönefeld (ritirati)

  David Marrero /  Arantxa Parra Santonja (secondo turno)  
  Jamie Murray /  Casey Dellacqua (quarti di finale) 
  Juan Sebastián Cabal /  Raquel Kops-Jones (secondo turno) 
  John Peers /  Ashleigh Barty (terzo turno) 
  Bruno Soares /  Martina Hingis (quarti di finale) 
  Maks Mirny /  Chan Hao-ching (finale) 
  Nenad Zimonjić /  Samantha Stosur (campioni) 
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Vera Duševina (semifinale)

Wildcard 
 
  Colin Fleming /  Jocelyn Rae (secondo turno)
  Ross Hutchins /  Heather Watson (primo turno)

  Neal Skupski /  Naomi Broady (quarti di finale) 
  James Ward /  Anna Smith (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014